Il torneo singolare maschile di tennis ai Giochi della II Olimpiade si disputò a parigi dal 6 luglio all'11 luglio 1900. Vi parteciparono 13 tennisti provenienti da 3 nazioni.

Medagliere

Risultati

Note 

Tennis ai Giochi della II Olimpiade